Takács Géza (1899–1964) válogatott labdarúgó, jobbhátvéd, edző
 Takács Géza (1924) üvegművész
 Takács Géza (?) szociológus
 Takács Géza (1986) színész
 Takács Géza (?) hangtechnikus